«When the Rain Begins to Fall» — песня в исполнении дуэта Джермейна Джексона и Пии Задоры. Была записана ими для научно-фантастического боевика  (1984), где Задора сыграла главную роль и Джексон тоже снимался.

Песня невысоко поднялась в хит-парадах англоязычных стран, но в континентальной Европе (Германии, Франции, Австрии, Швейцарии, Нидерландах) достигла самых вершин.

Джексон и Задора также записали версию песни на испанском языке Si Se Pone Llover.

Сюжет 
Через погодные метафоры песня воспевает любовь — сильную и устойчивую к любым испытаниям. В частности, мужчина сообщает своей возлюбленной, что, когда пойдёт дождь, он будет её солнцем.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1984 года
Синглы 1984 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Нидерландов
Синглы, возглавлявшие хит-парад Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Бельгии